Брагінський ґебіт ( «Брагінська округа») — адміністративно-територіальна одиниця Житомирської генеральної округи райхскомісаріату Україна з центром у Брагіні.
 Брагінський район — адміністративна одиниця Білорусі, Гомельська область.

 Брагінський Віктор Володимирович — начальник КП «Київський метрополітен».
 Брагінський Еміль Веніамінович — радянський і російський драматург та сценарист.
 Брагінський Лев Мойсейович (1896—1953) — український радянський диригент і педагог.

 Брагинський Мані Лейб — американський поет українського єврейського походження.
єврейські прізвища